Allain (België), een gehucht in de Belgische stad Doornik
 Allain (Frankrijk), een Franse gemeente